Андрей Прокофьев: Прокофьев, Андрей Васильевич (1959—1989) — советский легкоатлет-спринтер.
 Прокофьев, Андрей Никитич (1886—1949) — советский инженер, руководитель строительства.

См. также 
 Михайловский-Прокофьев, Андрей (в монашестве Феодосий; 1723—1787) — епископ Коломенский и Каширский.